Koui peut désigner :

Toponyme 

 Koui, commune rurale du Burkina Faso ;
 Koui, ville de la République centrafricaine.

Patronymie 

 Syllia Koui (1992-), footballeuse algérienne.